Bourgoin ist der Familienname folgender Personen:
 Anaïs Bourgoin (* 1996), französische Mittelstreckenläuferin
 Eugène Bourgoin (1880–1924), französischer Bildhauer
 Jean Bourgoin (1913–1991), französischer Kameramann
 Louise Bourgoin (* 1981), französische Schauspielerin
 Stéphane Bourgoin (* 1953), französischer Schriftsteller und Hochstapler 

Bourgoin steht weiter für:
 Bourgoin-Jallieu, Stadt im Département Isère, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Kanton Bourgoin-Jallieu-Nord
 Kanton Bourgoin-Jallieu-Sud
 CS Bourgoin-Jallieu, französische Rugby-Mannschaft

Siehe auch:
 Bourgoing